Desinić je lahko:
 Desinić Gora (Hrvaška)
 Desinić (Hrvaška)